Streiflicht steht für:

 Streiflicht, ein von der Seite einfallendes Licht
 Streiflicht (Kolumne), eine Glosse in der Süddeutschen Zeitung
 Streiflicht, Filmtitel von 2017, siehe Thomas Rösser

Siehe auch:
 Streiflichter, eine Anzeigenzeitung im Kreis Coesfeld